Renault R26 je Renaultov dirkalnik Formule 1, ki je bil v uporabi v sezoni 2006, ko sta z njim dirkala Fernando Alonso in Giancarlo Fisichella. Alonso je dosegel sedem zmag in svoj drugi dirkaški naslov prvaka, Fisichella je dodal še eno zmago, skupaj pa sta dosegla še deset uvrstitev na stopničke, sedem najboljših štartnih položajev in pet najhitrejših kroga. To je Renaultu prineslo drugi zaporedni konstruktorski naslov prvaka z 206-imi točkami.

Popolni rezultati Formule 1
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj)

R26
Dirkalniki Formule 1 v sezoni 2006